Caudina arenicola är en sjögurkeart som först beskrevs av William Stimpson 1857.  Caudina arenicola ingår i släktet Caudina och familjen Caudinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
arenicola